

Села:
 Чистопілля — Автономна Республіка Крим, Ленінський район
 Чистопілля — Запорізька область, Токмацький район
 Чистопілля — Кіровоградська область, Вільшанський район
 Чистопілля — Львівська область, Львівський район
 Чистопілля — Луганська область, Новоайдарський район
 Чистопілля — Херсонська область, Верхньорогачицький район

Селище:
 Чистопілля — Чернігівська область, Бобровицький район

Чистопілля — село, Вітебська область, Верхньодвінський район